Sadri är ett indoeuropeiskt språk som talas i delar av Indien - se Sadri (språk)

Sadri är också ett mansnamn som burits av bland andra den albanske konstnären Sadri Ahmeti.

Sadri kan dessutom syfta på:
 Sādri, ort, Rajasthan, Indien,